Notari ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Notari (1932–2006), italienischer Baseballfunktionär und -spieler
 Angelo Notari, italienischer Komponist des Barock
 Elvira Notari (1875–1946), italienische Filmemacherin
 Guido Notari (1897–1953), italienischer Schauspieler
 Louis Notari (1879–1961), monegassischer Schriftsteller
 Massimiliano Notari (* 1972), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Roxane Noat-Notari (1913–2004), monegassische Politikerin und Mitglied des Nationalrats